Les championnats d'Allemagne d'athlétisme (en allemand : ) sont une compétition annuelle organisée depuis 1898 par la DLV qui consacre pour chaque discipline le champion d'Allemagne.

Éditions

Notes et références

Voir aussi 
 Records d'Allemagne d'athlétisme

Athlétisme championnat allemagne